Етреше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 130 км на південь від Орлеана, 8 км на південний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 365 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 906,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Етреше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Етреше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр